Central Plateau kan syfta på följande platser:

Angola 
1 Planalto do Bié, platå,

Indien 
2 Deccan,

Mexiko 
3 Mexican Plateau, platå, Durango, 

Robotskapade Angolaförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar